Sierra Salvada steht für:

 Name eines Schiffs des Norddeutschen Lloyd, siehe Oceana (Schiff, 1913)
 Name eines Schiffs der Reederei Hamburg Süd, siehe Cap Norte (Schiff, 1922)